Panovníci vládnoucí pod jménem Jindřich V.:
 Jindřich V. Sálský – král a císař Svaté říše římské v letech 1106 až 1125
 Jindřich V. Plantagenet – anglický král v letech 1413 až 1422
 Jindřich, hrabě z Chambord (Jindřich V. Francouzský) – francouzský král od 2. do 9. srpna 1830
 Jindřich V. Tlustý – kníže vratislavský, lehnický a javorský
 Jindřich V. Železný – kníže hlohovský, zaháňský a stínavský

divadelní hra
 Jindřich V. (Shakespeare) – divadelní hra Williama Shakespeara o anglickém králi

filmy
 Jindřich V. (film, 1944) – filmová adaptace divadelní hry z roku 1944, režie Laurence Olivier
 Jindřich V. (film, 1989) – filmová adaptace divadelní hry z roku 1989, režie Kenneth Branagh

Rozcestníky - panovník